Музей горного дела () — государственный музей, посвященный истории Перникского буроугольного бассейна, который находится в городе Перник.

Входит в перечень "100 туристических объектов Болгарии".

История 
В 1891 году в Пернике началась добыча бурого угля и была открыта первая в стране государственная угольная шахта "Перник" (), добыча угля на которой продолжалась до 1966 года.

В 1986 году было принято решение о создании здесь музея горного дела, начались работы по переоборудованию шахты и 26 августа 1986 года он был официально открыт.

В 2012 году в музее был установлен иконостас Иоанна Рыльского (который считается в Болгарии святым-покровителем шахтёров).

Современное состояние 
В состав музея входят две подземные галереи длиной 630 метров, в которой размещены тридцать экспозиций, посвящённых развитию угольной и добывающей промышленности страны. В фондах музея находится 50 тысяч экспонатов, крупнейшим из которых является немецкий локомотив "Siemens" 1925 года.

Примечания

Ссылки 
 Музей по минно дело - град Перник / Официален туристически портал на България 

Перник
Музеи Болгарии